El término Región Occidental puede referirse a:

 El Chaco paraguayo, también llamado localmente Región Occidental.
 Región Occidental, Baréin.
 Región Occidental, Ghana.
 Región Occidental, Nepal.
 Región Occidental, Uganda.
 Región Occidental, Ucrania.
 Subregión Occidente, Nariño (Colombia).
 Subregión Occidente, Norte de Santander (Colombia).
 Subregión Occidente, Valle del Cauca (Colombia).
 Región del Occidente, Camerún.